

Cinema 
 Fright Night – film cortometraggio del 1947 diretto da Edward Bernds e interpretato da I tre marmittoni
 Ammazzavampiri (Fright Night) – film horror del 1985 diretto da Tom Holland
 Ammazzavampiri 2 (Fright Night II) – film del 1988 diretto da Tommy Lee Wallace, sequel del film del 1985
 Fright Night - Il vampiro della porta accanto (Fright Night) – film del 2011 diretto da Craig Gillespie, remake del film del 1985
 Fright Night 2 - New Blood – film del 2013, sequel del film del 2011

Musica 
 Fright Night – singolo dei The J. Geils Band del 1985
Fright Night – album degli Stratovarius del 1989
Fright Night (gruppo musicale) – gruppo musicale gothic rock russo

Altro 
Fright Night (serie televisiva) – serie televisiva
Fright Night (videogioco) – videogioco del 1988 per Amiga ispirato al film del 1985